Tephritis — род мух из семейства пестрокрылок (Tephritidae).

Описание 
Небольшие мухи (палеарктические виды, как правило, менее 4 мм).
Более 160 видов. Встречаются в Палеарктике (114 видов), Неарктике (21), Афротропике (3), Австралазии (21) и Ориентальной области (11 видов), главным образом, в Китае и Вьетнаме. Большинство видов встречаются на цветах растений Asteraceae (Compositae), некоторые виды вызывают образование галлов.

Классификация 
Список видов:

Примечания 

Пестрокрылки
Роды двукрылых